Mamãe Parabólica é um filme de curta-metragem brasileiro dirigido por Ricardo Favilla.

Filmado em 1989 e com duração de 15 minutos e 35 segundos, traz no elenco o transformista Laura de Vison, que encena uma madame, sua filha debiloide e um professor. Por sua interpretação Laura recebeu a premiação de melhor atriz no Festival de Brasília.

O filme participou também do Festival MixBrasil de 2001.

Ligações externas
  Site Porta Curtas

Filmes do Brasil de 1989
Filmes em língua portuguesa
Curtas-metragens do Brasil